Климчук — фамилия восточно-славянского происхождения. Наиболее широко распространена среди украинцев, но часта у русских и белорусов. Известные носители:

 Климчук, Борис Петрович (1951—2014) — украинский государственный деятель, дипломат.
 Климчук, Василий Анатольевич (род. 1971) — украинский журналист, телеведущий и медиаменеджер.
  — российская дзюдоистка, чемпионка России в полутяжёлом весе (1993, 1995).
 Климчук, Михаил Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Климчук, Морган (род. 1995) — канадский хоккеист.
 Климчук, Николай Николаевич (род. 1958) — украинский генерал, один из участников конфликта на востоке Украины.
 Климчук, Трофим Степанович (1899—1972) — организатор сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Климчук, Фёдор Данилович (1935—2018) — белорусский лингвист-диалектолог, историк.
 Климчук, Юрий Сергеевич (род. 1997) — украинский футболист.
 Климчук, Сергей Юрьевич (род. 1978) — украинский политик.